Полесский заповедник:

 Полесский государственный радиационно-экологический заповедник — в Беларуси, в Гомельской области.
 Полесский природный заповедник — в Украине, в Житомирской области.